Stactobiella är ett släkte av nattsländor. Stactobiella ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Smånattsländor
Stactobiella